L'edizione 1997 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'Halmstads BK.

Capocannoniere del torneo furono Mats Lilienberg (Halmstads BK), Christer Mattiasson () e Dan Sahlin () con 14 reti.

Classifica finale

Spareggi salvezza/promozione 
Agli spareggi salvezza/promozione vennero ammesse l'undicesima e la dodicesima classificata in Allsvenskan (Östers IF e Västerås SK) e le seconde classificate dei due gironi di Division 1 (Djurgårdens IF e BK Häcken).

Verdetti 
 Halmstads BK campione di Svezia 1997.
 Västerås SK, Degerfors IF e Panos Ljungskile SK retrocesse in Division 1.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1997
Campionato svedese di calcio